Woman's World peut faire référence à :

Musique 
 Woman's World, chanson de 2013

Édition 
 Woman's World, magazine américain édité entre 1884 et 1940
 The Woman's World, magazine anglais édité entre 1886 et 1890
 Woman's World, magazine américain édité depuis 1981

Cinéma et télévision 
 Les femmes mènent le monde, film américain de 1954